Дин Росс (; ) — канадский кёрлингист.

В составе смешанной парной сборной Канады участник  (заняли пятое место).  2008 (двое из состава команды-чемпиона затем представляли Канаду как сборная на чемпионате мира среди смешанных пар 2008).

Достижения 
 : золото ().

 Команда «всех звёзд» () : .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу